Râul Secaș se poate referi la:

 Secaș - afluent al Sebeșului
 Secaș - afluent al Târnavei